Келес

 Келес — город в Узбекистане
 Келес — река в Казахстане и Узбекистане